Ukalilik bezeichnet:
 Ukalilik (Insel, Kangaatsiaq, mittig), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ukalilik (Insel, Kangaatsiaq, nördlich), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ukalilik (Insel, Kangaatsiaq, südlich), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ukalilik (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland